UCN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Buchanan (Liberia)
 UCN – Ultimate Custom Night, videogioco survival horror realizzato da Scott Cawthon